Нижче наведений список річок на острові Тайвань, що є частиною Республіки Китай, протяжність яких перевищує 19 км.

Список

Див. також 

 Список гір Тайваню

Примітки

Посилання 

 The Hydrology of Taiwan
 Taiwan's Major Rivers

Списки річок за країною
Географія Тайваню
Списки:Тайвань